Rumnapló, Hunter S. Thompson regénye
 Rumnapló, Thompson regénye alapján készült film (2011)